

Patronyme 

 Élie-Anicet Latulipe (1859-1922), ancien vicaire apostolique et évêque québécois ;
 Gilles Latulippe (1937-2014), acteur, humoriste et directeur de théâtre québécois ;
 Hugo Latulippe (1973-), cinéaste, producteur et auteur québécois ;
 Martin Latulippe, pilote automobile canadien ;
 Martine Latulippe (1971-), romancière canadienne, auteure de dix-sept romans ;
 Philippe Latulippe (1919-2006), militaire canadien qui a reçu de nombreuses distinctions pour son excellence au combat ;

personnage de fiction
 Rose Latulippe, le personnage principal de la Légende de Rose Latulippe, conte populaire canadien-français et acadien.

Toponyme 

 Latulipe-et-Gaboury, village du Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Voir aussi 

 La Tulipe, une salle de spectacle de Montréal